Ordalie (ou « jugement de Dieu ») : mode de justice et rituel religieux très ancien
 Comportement ordalique : comportement à risque que l'on associe parfois aux rites de passage
 Ordalie de Marduk : texte mythologique assyrien